Uppståndelsekapellet kan avse:

Kapell i Belgien
Uppståndelsekapellet, Bryssel – (franska Chapelle de la Résurrection), ett kaplell i Bryssel

Kapell i Finland
Uppståndelsekapellet, Åbo – ett kapell på Åbo begravningsplats

Kapell i Sverige
Uppståndelsekapellet, Stockholm – en byggnad på Skogskyrkogårdens södra del i Gamla Enskede inom Stockholms kommun
Uppståndelsekapellet, Kvarnsveden – Kvarnsveden, Borlänge kommun
Uppståndelsekapellet, Själevad – Själevad, Örnsköldsviks kommun
Uppståndelsekapellet, Vetlanda – en kyrkobyggnad i Vetlanda i Växjö stift
Uppståndelsekapellet, Värnamo – Värnamo

Kapell i USA
Uppståndelsekapellet, Valparaiso